Anaram Au Patac, partit polític històric d'Occitània
 Agrupació d'Agricultors de Petra, agrupació d'electors municipal històrica de Petra, al Pla de Mallorca
 Associated Artists Productions, distribuïdora històrica de pel·lícules i curtmetratges per a televisió als Estats Units
 Associació Americana de Psiquiatria, associació dels professionals de la psiquiatria dels Estats Units
 Acadèmia Americana de Pediatria, associació dels professionals de la pediatria dels Estats Units
 Acadèmia Americana de Periodontologia, associació dels professionals de la periodòncia dels Estats Units
 Associació Americana d'Editors (del seu nom en anglès Association of American Publishers), associació empresarial dels editors de llibres dels Estats Units
 Australian Associated Press, agència de notícies d'Austràlia
 Programa d'aplicacions Apollo (del seu nom en anglès Apollo Applications Program), projecte científic històric de la NASA basat en els progressos del Programa Apollo
 Antiagregant plaquetari, fàrmac que disminueix l'agregació de les plaquetes
 aap també és l'acrònim d'argumentum ad populum, fal·làcia lògica